Lázaro Betancourt (ur. 1936) – kubański lekkoatleta, płotkarz
 Lázaro Betancourt (ur. 1963) – kubański lekkoatleta, trójskoczek